«Средство Макропулоса» () — фантастическая пьеса Карела Чапека (1922)
 «Средство Макропулоса» — опера Леоша Яначека (1926)
 «Средство Макропулоса» — спектакль Малого театра, поставленный В. Монаховым в 1973 году

См. также 
 Макропулос